Fradkow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Jefimowitsch Fradkow (* 1950), russischer Politiker, Ministerpräsident Russlands
 Pjotr Michailowitsch Fradkow (* 1978), russischer Ökonom und Banker

Siehe auch:
 Kabinett Fradkow